Чемпіонат Росії з хокею із шайбою 2004—2005 — чемпіонат Росії з хокею із шайбою. У сезоні 2004/05 брали участь 16 команд. Турнір проходив з 1 вересня 2004 року по 8 квітня 2005 року.

Формат 
16 команд на першому етапі зустрічались чотири рази кожна з кожною. На другому етапі найкращі вісім клубів у плей-оф розіграли звання чемпіона Росії.

Попередній етап

Бомбардири

Плей-оф

Чвертьфінали 
 «Динамо» (Москва) — «Нафтохімік» (Нижньокамськ) 3:0
 «Металург» (Магнітогорськ) — «Авангард» (Омськ) 2:3
 «Лада» (Тольятті) — «Металург» (Новокузнецьк) 3:1
 «Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Ярославль) 2:3

Півфінали 
 «Динамо» (Москва) — «Авангард» (Омськ) 3:1
 «Лада» (Тольятті) — «Локомотив» (Ярославль) 3:0

Матч за 3-є місце 
 «Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омськ) 2:0

Фінал 
 «Динамо» (Москва) — «Лада» (Тольятті) 3:0

Бомбардири (плей-оф)

Усі зірки  
Нападники: Віктор Козлов — Павло Дацюк — Яромір Ягр
Захисники: Карел Рахунек — Андрій Марков
Воротар: Віталій Єремеєв

Посилання 
 Архів 2004/05  
 Чемпіонат Росії 2004/05 

Чемпіонат Росії з хокею
Росія
Росія
2004 у Росії
2005 у Росії